Туатал () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Туатал Техтмар — легендарный верховный король Ирландии (I—II века)
 Туатал Маэлгарб — верховный король Ирландии (534/536 — около 544)
 Туатал мак Маэл Бригте — король Лейнстера (до 854 года)
 Туатал — епископ Сент-Андруса (1055/1056—1059/1060)